USS Gato — кораблі ВМС США

 USS Gato (SS-212) — підводний човен однойменного типу ВМС США часів Другої світової війни. На службі протягом 1941-1945 років. Зданий на злам у 1960 році.
 USS Gato (SSN-615) — підводний човен типу «Трешер/Перміт» ВМС США. На службі протягом 1968-1996 років. Виведений зі складу флоту і утилізований.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни